André Acquart (1922-2016), scénographe et homme de théâtre français ;
 Pauline Acquart (1992-), actrice française.
Patronyme français